De Mexicaanse deelstaat Chihuahua bestaat uit zevenenzestig gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Ahumada - Miguel Ahumada
 Aldama - Juan Aldama
 Allende - Valle de Ignacio Allende
 Aquiles Serdán - Santa Eulalia
 Ascensión - Ascensión
 Bachiniva - Bachiniva
 Balleza - Mariano Balleza
 Batopilas - Batopilas
 Bocoyna - Bocoyna
 Buenaventura - San Buenaventura
 Camargo - Santa Rosalía de Camargo
 Carichi - Carichi
 Casas Grandes - Casas Grandes
 Chihuahua - Chihuahua
 Chinipas - Chinipas de Almada
 Coronado - José Esteban Coronado
 Coyame del Sotol - Santiago de Coyame
 Cuauhtémoc - Ciudad Cuauhtémoc
 Cusihuiriachi - Cusihuiriachi
 Delicias - Delicias
 Dr. Belisario Domínguez - San Lorenzo
 El Tule - El Tule
 Galeana - Hermenegildo Galeana
 Gómez Farías - Valentín Gómez Farias
 Gran Morelos - San Nicolás de Carretas
 Guachochi - Guachochi
 Guadalupe - Guadalupe
 Guadalupe y Calvo - Guadalupe y Calvo
 Guazapares - Témoris
 Guerrero - Vicente Guerrero
 Hidalgo del Parral - Hidalgo del Parral
 Huejotitán - Huejotitán
 Ignacio Zaragoza - Ignacio Zaragoza
 Janos - Janos
 Jiménez - José Mariano Jiménez
 Juárez - Ciudad Juárez
 Julimes - Julimes
 La Cruz - La Cruz
 López - Octaviano López
 Madera - Ciudad Madera
 Maguarichi - Maguarichi
 Manuel Benavides - Manuel Benavides
 Matachi - Matachi
 Matamoros - Mariano Matamoros
 Meoqui - Pedro Meoqui
 Morelos - Morelos
 Moris - Moris
 Namiquipa - Namiquipa
 Nonoava - Nonoava
 Nuevo Casas Grandes - Nuevo Casas Grandes
 Ocampo - Melchor Ocampo
 Ojinaga - Ojinaga
 Praxedis G. Guerrero - Praxedis G. Guerrero
 Riva Palacio - San Andrés
 Rosales - Santa Cruz de Rosales
 Rosario - Valle del Rosario
 San Francisco de Borja - San Francisco de Borja
 San Francisco de Conchos - San Francisco de Conchos
 San Francisco del Oro - San Francisco del Oro
 Santa Bárbara - Santa Bárbara
 Santa Isabel - Santa Isabel
 Satevo - San Francisco Javier de Satevo
 Saucillo - Saucillo
 Temósachi - Temósachi
 Urique - Urique
 Uruachi - Uruachi
 Valle de Zaragoza - Valle de Zaragoza